Werner Hassenpflug ist der Name folgender Personen:

* Werner Hassenpflug (Jurist) (1901–1976), deutscher Ministerialbeamter und Eisenbahnmanager
 Werner Hassenpflug (Autor), deutscher Sachbuchautor